McLaren MP4-31 — гоночный автомобиль команды McLaren Honda, построенный для участия в чемпионате Формулы-1 сезона  года.

Первые снимки машины были опубликованы на сайте команды в сети интернет 21 февраля 2016 года.

Предсезонные тесты

Сезон

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси McLaren Формулы-1
Формула-1 в сезоне 2016